PFL 7 var den sjunde MMA-galan i 2019 års säsong av Professional Fighters League. Den anordnades 11 oktober 2019 på Mandalay Bay i Las Vegas, NV i USA.

Bakgrund
Det här är den första galan i årets slutspel och består av matcher i viktklasserna weltervikt och lättvikt (damer). 

I slutspelet går kvartsfinalmatcher i två ronder. Semifinalmatcher går i tre.

Ändringar
Kayla Harrison egentliga motståndare var Genah Fabian, men Fabian kunde inte närvara vid invägningen och ersattes av Bobbi-Jo Dalziel.

Magomed Magomedkerimov var tvungen att dra sig ur turneringen efter sin kvartsfinalvinst, och ersattes i semifinalen mot Ray Cooper III av Magomedkerimovs kvartsfinalistsmotståndare Chris Curtis.

Invägning
Vid invägningen vägde utövarna följande:

Resultat

Turneringsträd

2019 års slutspel i weltervikt

2019 års slutspel i lättvikt (damer)

Referenser

Noter

Externa länkar
www.pflmma.com
PFL – Tapology
PFL – Sherdog

Professional Fighters League-evenemang